

Топоніми

Селища міського типу:
 Червоне — Житомирська область, Андрушівський район

 Червоне — колишня назва смт Есмань (Сумська область, Глухівський район)
Села:
 Червоне — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Червоне — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Червоне — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Червоне — Вінницька область, Гайсинський район
 Червоне — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Червоне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Глеюватська сільська громада
 Червоне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада
 Червоне — Донецька область, Волноваський район
 Червоне — Донецька область, Мангушський район
 Червоне — Житомирська область, Коростенський район
 Червоне — Закарпатська область, Ужгородський район
 Червоне — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Червоне — Запорізька область, Якимівський район
 Червоне — Київська область, Васильківський район, Застугнянська сільська рада
 Червоне — Київська область, Васильківський район, Шевченківська сільська рада
 Червоне — Київська область, Вишгородський район
 Червоне — Київська область, Ставищенська селищна громада
 Червоне — Київська область, Ковалівська сільська громада
 Червоне — Київська область, Яготинський район
 Червоне — Кіровоградська область, Голованівський район
 Червоне — Кіровоградська область, Долинський район
 Червоне — Львівська область, Золочівський район
 Червоне — Миколаївська область, Вітовський район
 Червоне — Одеська область, Березівський район
 Червоне — Одеська область, Тарутинський район
 Червоне — Полтавська область, Кобеляцький район
 Червоне — Полтавська область, Пирятинський район
 Червоне — Полтавська область, Хорольський район
 Червоне — Сумська область, Білопільський район
 Червоне — Сумська область, Лебединський район
 Червоне — Сумська область, Роменський район
 Червоне — Сумська область, Середино-Будський район
 Червоне — Тернопільська область, Тернопільський район
 Червоне — Харківська область, Барвінківський район
 Червоне — Харківська область, Близнюківський район
 Червоне — Харківська область, Красноградський район
 Червоне — Харківська область, Первомайський район
 Червоне — Херсонська область, Бериславський район
 Червоне — Хмельницька область, Білогірський район
 Червоне — Хмельницька область, Полонський район
 Червоне — Хмельницька область, Теофіпольський район
 Червоне — Черкаська область, Тальнівський район
 Червоне — Чернігівська область, Ічнянський район

 Червоне — колишня назва села Грабівці (Вінницька область, Барський район)
 Червоне — колишня назва села Межове (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Червоне — колишнє село у приміській смузі Одеси біля Іллічівська (див.), у 1962 р. знято з облікових даних
 Червоне — колишня назва села Щасливе (Полтавська область, Чутівський район)
 Червоне — колишня назва села Острівці (Рівненська область, Дубровицький район)
 Червоне — колишня назва села Старе Село (Сумська область, Сумський район)
 Червоне — колишня назва села Билка (Чернігівська область, Коропський район)
 Червоне — колишня назва села Жидиничі (Чернігівська область, Чернігівський район)
 Червоне — назва села Лядське (Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район) у 1963—1992 рр.

Селища:
 Червоне — Вінницька область, Іллінецький район
 Червоне — Донецька область, Костянтинівський район
 Червоне — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район
 Червоне — Черкаська область, Смілянський район

Місцевість:
 Червоне — місцевість у Донецьку

Села:
 Червоне () — Гомельська область, Брагінський район
 Червоне () — Мінська область, Борисовський район
 Червоне () — Мінська область, Логойський район

Населені пункти та їхні частини
 Червоне — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства

Інше 
 199986 Червоне — мала планета в Сонячній системі

Див. також 
 Красне

Примітки